Příjmení Kranz nosí více významných osobností:

 Fran Kranz (* 1981) – americký herec
 Gene Kranz (* 1933) – americký letecký inženýr, stíhací pilot a vysloužilý letový ředitel a manažer NASA
 Josef Kranz (1901–1968) – český funkcionalistický architekt a malíř

Externí odkazy